Dafnis (satèl·lit), satèl·lit interior de Saturn.
 Dafnis i Cloe, novel·la del grec Longus (s. II aC)
 Biografies:
 Dafnis (poeta), mític heroi i poeta sicilià.
 Dafnis de Milet, arquitecte grec.
 Dafnis Balduz (Vilanova i la Geltrú, 1983) actor de teatre, cinema i televisió